Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 2005/06, одржана је четрнести пут у органицацији Фудбалског савеза Македоније.
Нови прволигаши у овој сезони су Ренова из Џепчиштаа и Влазрими, Кичева уместо Напредока из Кичева, и Слоге Југомагната из Скопља који су на крају сезоне 2004/05 испали у Другу лигу Македоније.. Из доигравања сезоне 2004/05. у Прву лигу пласирала се екипа Македонија ЂП из Скопља која је победила десетопласираног Прве лиге Маџари Солидарност из Скопља.
 
Титулу првака је бранила екипа ФК Работнички Кометал из Скопља.

Лига је у сезона 2005/06. имала 12 клубова. Сви клубови играју по три утакмице свако са сваким. Првенство је почело 8. јула 2005, а завршило 21. мај 2006.

Састав Прве лиге у сезони 2005/06 
 Башкими, Куманово
 Беласица, Струмица
 Брегалница Краун Штип
 Цементарница 55 Скопље
 ФК Македонија Ђорче Петров, Скопље
 Победа, Прилеп
 Работнички Кометал Скопље 
 Ренова, Џепчиште
 Сулек , Кратово
 Шкендија 79, Тетово
 Вардар, Скопље
 Влазрими, Кичево

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони. Резултати трећег круга су у другом реду

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца

Плеј оф

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 2006/07.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 2005/06. у македонском фудбалу